Kalinowiec peut désigner en Pologne :
 Kalinowiec, village du powiat de Maków, dans la voïvodie de Mazovie
 Kalinowiec, village du powiat de Węgrów, dans la voïvodie de Mazovie
 Kalinowiec, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Kalinowiec, village de la voïvodie de Grande-Pologne.